The Attack (band) - band uit de jaren 60
 Attack! Attack! - band uit Wales
 Attack Records - platenlabel
 Attack!! - album van Yngwie Malmsteen
 Attack (film) - Amerikaanse oorlogsfilm uit 1956
 Attack (muziek) of aanzet - de wijze waarop een hoorbaar geluid begint